Engelse woord voor schipper
skip (curling), de aanvoerder
skip Ltd., een computerspelontwikkelaar
 personen
Skip Alexander
Skip Barber
Skip Hall
Skip James
Skip Marley
Skip O'Brien
Skip Sempé
Skip Sheffield
Skip Voogd
Skip Marley